EBO (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 EBO (software), een softwareprogramma van ProRail
 Ebo, een geslacht van spinnen